Jenna Haze (właśc. Jennifer Corrales) – amerykańska stiptizerka i aktorka pornograficzna
 Maria Teresa Haze (właśc. nid. Johanna/Jeanne Haze) – belgijska zakonnica

Zobacz też 
 Dingleberry Haze – minialbum zespołu Bloodhound Gang
 Purple Haze – utwór The Jimi Hendrix Experience
 Purple Haze – album amerykańskiego rapera Cam'rona
 Stade du Hazé – wielofunkcyjny stadion we Flers, we Francji